méhész, foglalkozás
 Méhész  Méhészudvarnok településrésze, egykor önálló falu Szlovákiában a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
 Méhész (1914–1935) temesvári méhészeti folyóirat